Santa Ana es un pueblo que se encuentra en la península de Paraguaná, cuyo nombre sirve para nombrar al cerro homónimo que crece a sus pies.

La fundación de Santa Ana, originalmente un pueblo de indios caquetíos, data de 1538 y fue iniciada por los franciscanos, siendo por lo tanto uno de los pueblos más antiguos del Estado Falcón, e incluso de Venezuela. 
Hasta 1821 fue la población más grande de Paraguaná, destruyéndose casi del todo durante la Guerra de Independencia, por la ley del 4 de octubre de 1821, quedó sin efecto el carácter colectivo de las tierras indígenas de Santa Ana.

La Iglesia Nuestra Señora de Santa Ana, es considerada una obra de arte propia de la arquitectura colonial, construida a finales del siglo XVIII como templo de adoctrinamiento para impartir enseñanza religiosa a los indios que vivían en Santa Ana. Fue la primera iglesia edificada en Paraguaná, reconstruida en 1880 y restaurada 1959 y 1961. El retablo y la torre datan del siglo XVIII. El 2 de agosto de 1960 la Junta Protectora y Conservadora del Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación, declaró a este templo Monumento Histórico Nacional.

Véase también 
 Moruy
 Municipio Falcón (Falcón)

Pueblos de Paraguaná